Zarka, une ville de Jordanie.
 Claude Zarka, un économiste français.
 Pierre Zarka, un homme politique français.
 Raphaël Zarka, un plasticien et auteur français.
 Yves Charles Zarka, un philosophe français.

Homonymie de patronyme